Valkyrie Profile (computerspelserie), een serie computerspellen van tri-Ace
 Valkyrie Profile (computerspel), het eerste spel in de serie uit 2000